Die Virginia Slims of New England 1986 (Januar) waren ein Tennisturnier der Damen in Worcester, Massachusetts. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 13. bis 20. Januar 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Worcester (Massachusetts)